Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1975 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Evonne Goolagong und Peggy Michel. Das Finale bestritten Ann Kiyomura und Kazuko Sawamatsu gegen Françoise Dürr und Betty Stöve, das Kiyomura und Sawamatsu in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1975